A korona aranyból van, Kocsis István 1972-es drámája
A korona aranyból van, a drámából 1979-ben készült tévéjáték Radó Gyula rendezésében